Kirshner ist der Familienname folgender Personen:

 Don Kirshner (1934–2011), US-amerikanischer Musikproduzent
 Julian Kirshner, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Mia Kirshner (* 1975), kanadische Schauspielerin
 Norman Kirshner (1923–2010), US-amerikanischer Biochemiker und Hochschullehrer
 Robert Kirshner (* 1949), US-amerikanischer Astronom und Autor
 Sidney Kirshner (1906–1995), US-amerikanischer Dramatiker, siehe Sidney Kingsley 

Siehe auch:
 Kirschner